Лагер () – място за разполагане на нещо (за хора – обикновено извън населени места) и може да се отнася за:
 лагер (селище) – временно поселение (бивак) сред природата
 пионерски лагер
 детски лагер
 бежански лагер
 военен лагер
 изправителен лагер
 концентрационен лагер
 Социалистически лагер

 Други значения
 лагер (механизъм) – механичен елемент
 лагер (бира) – вид бира